Wassen steht für: 
 Wassen, Gemeinde im Kanton Uri, Schweiz

Wassen oder Wassén ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Wassen (* 1999), deutsche Wasserspringerin
 Elena Wassen (* 2000), deutsche Wasserspringerin
 Folke Wassén (1918–1969), schwedischer Segler
 Magnus Wassén (1920–2014), schwedischer Segler
 Rogier Wassen (* 1976), niederländischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Wasen